Jako Moravané jsou označováni:

 Moravané, lidé žijící na Moravě nebo z Moravy pocházející
 lidé hlásící se nebo přiřazovaní k moravské národnosti
 Moravané (strana), současná politická strana v České republice, jeden z představitelů moravského hnutí
 příslušníci Moravské církve, součásti mezinárodní Jednoty bratrské
 Moravan je pěvecký sbor založený v roce 1863 v Kroměříži

Externí odkazy